Olbiades (en grec antic ) fou un pintor grec, autor d'una notable pintura situada en un lloc preferent de la casa del senat del Cinc-cents al Ceràmic d'Atenes.

Segons Pausànies, en la pintura s'hi representava a Cal·lip (Callippus), el comandant de l'exèrcit que va rebutjar als invasors gals dirigits per Brennus, a les Termòpiles el 279 aC.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia